En Pologne, Wierzbica est le nom :

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Wierzbica

dans la voïvodie de Lublin
 de la gmina de Wierzbica, dans le powiat de Chełm, 
 du village de Wierzbica, chef-lieu de cette gmina
 du village de Wierzbica, dans la gmina de Leśniowice, dans le powiat de Chełm
 du village de Wierzbica, dans le powiat de Krasnystaw
 du village de Wierzbica, dans le powiat de Kraśnik
 du village de Wierzbica, dans le powiat de Tomaszów Lubelski

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Wierzbica, dans le powiat de Radom
 du village de Wierzbica, chef-lieu de cette gmina
 du village de Wierzbica, dans le powiat de Legionowo

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Wierzbica, dans le powiat de Miechów
 du village de Wierzbica, dans le powiat de Proszowice

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Wierzbica, dans le powiat de Busko
 du village de Wierzbica, dans le powiat de Jędrzejów
 du village de Wierzbica, dans le powiat de Pińczów

dans la voïvodie de Silésie
 du village de Wierzbica

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.
 du village de Wierzbica, dans le powiat d'Ostróda